Сборная Финляндии по регби представляет Финляндию в международных матчах по регби-15 высшего уровня. В сезоне 2012/2014 команда выступает в дивизионе 2D Кубка европейских наций. В мировом рейтинге IRB Финляндия занимает 90-е место. Команда не участвовала в финальной части чемпионатов мира.

История 
Свой первый матч сборная провела 22 мая 1982 года против Швейцарии. Швейцарцы одержали убедительную победу со счётом 60:0. Первая победа финнов пришлась только на 1991 год. Тогда команда обыграла норвежцев (18:3).

В 2002 году Финляндия провела матч с Монако. В рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2007 года финны сыграли два матча с Болгарией. Обе встречи остались за Болгарами (42:3 в Хельсинки и 50:3 в Софии).

Результаты 
По состоянию на 17 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Финляндия
Регби в Финляндии
Сборные Финляндии